Ibn Auf bzw. ibn ʿAuf oder ibn/bin ʿAwf steht (als Namensbestandteil) für:

 ʿAbd ar-Rahmān ibn ʿAuf
Ahmed Awad Ibn Auf (* 1954), sudanesischer General und Politiker
 Amr ibn Auf